Limifossoridae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Limifossoridae i klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen gälmaskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limifossoridae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Limifossoridae